

Ludzie noszący nazwisko  Czub 
 Cezary Czub – polski kierowca rajdowy
 Hans Joachim Czub (1951–2016) – niemiecki prawnik, sędzia Federalnego Trybunału Sprawiedliwości
 Jacek Czub – polski chemik, doktor habilitowany nauk chemicznych, wykładowca Politechniki Gdańskiej
 Janusz Czub (1938–2002) – polski łucznik i trener łucznictwa
 Janusz Zygmunt Czub (ur. 1947) – polski fizyk i nauczyciel akademicki
 Krystyna Czubówna (ur. 1954) – polska dziennikarka, prezenterka programów informacyjnych oraz lektorka filmów przyrodniczych i audycji radiowych
 Michaił Andriejewicz Czub (1912–1985) – rosyjski biskup prawosławny
 Piotr Czub (ur. 1966) – polski chemik, doktor habilitowany nauk technicznych, profesor Politechniki Krakowskiej

Formy górskie z „Czub” w nazwie 
 Panieński Czub – zalesiony szczyt o wysokości 508 m n.p.m., na Pogórzu Przemyskim
 Wichrowy Czub (Amon Sûl) – fikcyjny szczyt Wieżowych Wzgórz w Śródziemiu J.R.R. Tolkiena

Inne 
 Czub – rodzaj fryzury, np. irokez, crust, osełedec
 Osełedec – czub, kosmyk włosów na czubku ogolonej głowy, spleciony w warkocz lub rozpuszczony, noszony przez Kozaków
 Czupryna – czasem także czub, polska fryzura szlachecka m.in. w dobie sarmatyzmu, oraz średniowecza, noszona także przez Słowian Połabskich
 Czub Taszan – wieś w zachodnim Iranie
 Czub-Czuby (ang. The Chubbchubbs!) – amerykański animowany film krótkometrażowy z 2002 roku

Zobacz też